Окушірі (Хоккайдо)
Повіт Окушірі
Острів Окушірі